Deschutes River (Oregon)
 Deschutes River (Washington)